И́рат ():

 Ират — американское поселение, располагающееся в приходе Вермилион штата Луизиана.
 Ират — округ, расположенный в штате Техас, США.